Politique peut faire référence à :

En tant qu’adjectif 
Le mot « politique » comme adjectif peut caractériser :
Ce qui est relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir dans l’État, qui ne peut être totalement réduit à l’économique ou au social :
un droit politique est un droit permettant à une personne d’exister en tant que citoyen et de participer directement ou indirectement à l’exercice du pouvoir ;
la science politique étudie de façon analytique les formes de pouvoir à l’œuvre dans les sociétés, organismes ou institutions.
l’institution politique, la personnalité politique ;
la philosophie politique est l’étude comparative des formes de pouvoir pratiquées dans toutes les formes possibles (étatiques ou non)
Un prisonnier politique est une personne détenue pour des motifs politiques.
ce qui est particulièrement habile pour parvenir à une fin : « une invitation très politique. »

En tant que substantif 

De même, en tant que substantif, le terme de « politique » peut désigner :
La politique vue comme l’ensemble des faits, des pratiques, et de leurs résultats, ayant trait à l’exercice du pouvoir et des structures de pouvoir dans la société ou dans l’État (par exemple : la politique intérieure ou étrangère) ;
La politique vue comme la méthode, la manière, ou le style d’exercice du pouvoir ou de l’autorité en société ou dans l’État (par exemple : une politique libérale ou dirigiste) ;
La politique vue comme l’art de conduire une situation, un organisme, un projet (par exemple : une politique de distribution ou de tarification) ;
Le politique désigne un acteur opérant dans le domaine des institutions ou des activités publiques (par exemple : « il a la réputation d’être un fin politique »).

Œuvres 
 La Politique est une œuvre d’Aristote ;
 Le Politique est un dialogue de Platon.
 Politique est une revue fondée en 1927 par Charles Flory, avec d'autres anciens de l'Association catholique de la jeunesse française, pour servir de support doctrinal au Parti démocrate populaire.
Politique, revue de débats, une revue politique éditée en Belgique traitant essentiellement de questions sociales et politiques.

Notes et références

Voir aussi 
 La politique-fiction, une projection imaginée d’une situation ou d’une entité dans le futur, exercice pouvant être réalisé à des fins d’analyse (gouverner c’est prévoir) ou à des fins littéraires, de divertissement voire de caricature humoristique.